Bustelo ist ein portugiesischer Ortsname:

 Bustelo (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Amarante im Distrikt Porto
 Bustelo (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Chaves im Distrikt Vila Real
 Bustelo (Cinfães), eine Gemeinde im Kreis Cinfães im Distrikt Viseu
 Bustelo (Penafiel), eine Gemeinde im Kreis Penafiel im Distrikt Porto